

Geografia 
 Comitato di Bács-Bodrog – comitato storico del Regno d'Ungheria
 Provincia di Bács-Kiskun – provincia dell'Ungheria centromeridionale

Persone 
 Zsolt Bács – attore, sceneggiatore, regista e produttore tedesco

Altro 
 Bacs (Bacs Payment Schemes Limited) – organizzazione legata ai pagamenti automatizzati del Regno Unito